Chitose peut désigner :
Chitose, une ville japonaise.
 Des navires de guerre japonais dont :
 Chitose (transport d'hydravions) ;
 d'autres navires de la classe Chitose (porte-avions).